Я́лонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Ялонен, Кари (род. 1960) — финский хоккеист и тренер.
 Ялонен, Юкка (род. 1962) — финский хоккеист и тренер.